Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji St. Petersburg Open 2013 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl slovenský tenista Martin Kližan, který se před zahájením turtnaje odhlásil.

Soutěž dvouhry vyhrál šestý nasazený Lotyš Ernests Gulbis, který ve finále přehrál španělského hráče Guillerma Garcíu Lópeze po třísetovém průběhu 3–6, 6–4, 6–0. Vyhrál tak i šesté finále na okruhu ATP Tour, čímž udržel neporazitelnost v přímých bojích o titul a připsal si druhý singlový titul sezóny, celkově čtvrtý kariérní.

Nasazení hráčů 
  Fabio Fognini (2. kolo, skreč)
  Michail Južnyj (2. kolo)
  Janko Tipsarević (1. kolo)
  Dmitrij Tursunov (čtvrtfinále)
  Fernando Verdasco (1. kolo)
  '''Ernests Gulbis (vítěz)
  Lukáš Rosol (čtvrtfinále)
  Denis Istomin ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

St. Petersburg Open
ATP World Tour 2013